Niemcy:
 Hamburg-Bergedorf – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Bergedorf – stacja kolejowa w Hamburgu

Zobacz też:
 Bergedorf